Hegemone (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
Hegemone (maan), een maan van Jupiter